Drtivá porážka může být:
 Drtivá porážka (americká verze), původní americká verze televizní soutěže
 Drtivá porážka (britská verze), britská verze televizní soutěže
 Drtivá porážka (kanadská verze), kanadská verze televizní soutěže